Fracture steht für:

 Fracture (australische Band), australische Power- und Progressive-Metal-Band (ab 2007)
 Fracture (Computerspiel), Shooter-Videospiel von LucasArts (2008)
 Das perfekte Verbrechen, original Fracture,  US-amerikanisch-deutscher Thriller von Gregory Hoblit (2007)

Siehe auch:
 Fraktur (Begriffsklärung)